Montechiaro steht für:

 Montechiaro d’Asti, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Asti, Region Piemont
 Montechiaro d’Acqui, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria, Region Piemont

Siehe auch:

 Palma di Montechiaro